Royal CS Forestoise was een Belgische voetbalclub uit Vorst bij Brussel. De club had groen-wit als clubkleuren en was bij de Voetbalbond aangesloten met stamnummer 51. De ploeg speelde in het Stade Communal. De club had in zijn geschiedenis enkele jaren in de hoogste voetbalafdeling gespeeld, maar zakte uiteindelijk weg en ging in 1996 op in Royal Léopold Uccle Forestoise, waarbij stamnummer 51 verdween.

Geschiedenis
In 1910 werd in Vorst in Brussel CS La Forestoise (CS Vorst) opgericht, dat in 1911 lid werd van de UBSSA. In 1921/22 speelde de club voor het eerst in de Tweede Klasse, maar degradeerde na een seizoen. Vorst kon in 1923 echter terugkeren. In 1926 werd La Forestoise tweede en promoveerde zo voor het eerst naar de Ereafdeling. Het succes was echter van korte duur, in 1926/27 eindigde de ploeg laatste eindigen en degradeerde onmiddellijk weer naar het tweede niveau. Bij de 25-jarige verjaardag in 1935 kreeg de club de koninklijke titel en werd de naam Royal CS La Forestoise (KSK Vorst).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941, speelde La Forestoise kampioen in Tweede Klasse, met een nieuwe promotie naar Eerste tot gevolg. De club bleef nu in de hoogste voetbalreeks tot 1947, toen het op vier na laatste werd, maar door een inkrimping van de competitie degradeerde. De ploeg club zou nu vlug wegzakken. Twee jaar later degradeerde de club definitief weg uit de hoogste twee reeksen, en zakte naar de Derde Klasse. Nog drie jaar later belandde men in Vierde Klasse, maar men kon direct weer kampioen spelen in 1953 en terugkeren. De club zou nu echter blijven pendelen tussen Derde en Vierde Klasse: van 1953 tot 1959 in derde, van 1959 tot 1965 en 1967-68 in vierde, van 1968 tot 1974 in derde, van 1976 tot 1978 in vierde, en van 1978 tot 1981 voor het laatst in Derde Klasse. Van 1981 tot 1992 zou de ploeg nog een decennium in de nationale bevorderingsreeksen spelen, in 1992 eindigde de ploeg daar laatste en viel zo definitief in de provinciale reeksen terug. Men nam snel de beslissing in 1996 samen te gaan met Royal Uccle Léopold FC (een fusieclub tussen Léopold Club en Uccle Sport). De nieuwe fusieclub werd Royal Léopold Uccle Forestoise genoemd en speelde verder met stamnummer 5 van Léopold Club; stamnummer 51 werd geschrapt.

Resultaten 

Forestoise
Sport in Vorst